Nan – rzeka w Tajlandii
 Nan – prowincja (changwat) Tajlandii.
 Nan – miasto w północnej Tajlandii, nad rzeką Nan
 Nan – port lotniczy w mieście Nan, w prowincji Nan, w Tajlandii
 Nan – dzielnica (chiń. 區, qū) w rejonie miejskim miasta wydzielonego Taizhong na Tajwanie
 Nan – krater marsjański
 nan (naan) – rodzaj pieczywa
 NaN – wartość numerycznego typu danych
 NAN – kod IATA portu lotniczego Nadi w mieście Nadi na Fidżi